Parlamentet kan syfta på:

 Parlamentet, ett svenskt TV-program i TV4
 Parlamentet (målning), en serie oljemålningar av Claude Monet
 Europaparlamentet, en lagstiftande institution inom Europeiska unionen

